Verum (lateinisch das Wahre) bezeichnet:

 Tautologie (Logik)
 In klinischen Versuchen im Gegensatz zum Placebo die echte Behandlungsform, z. B. das wirkstoffhaltige Medikament.
 VerUm, Stiftung für Verhalten und Umwelt
 Ave verum, Anfangsworte eines spätmittelalterlichen Reimgebets